Open Sud de France 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Open Sud de France rozgrywany w dniach 5–12 lutego 2023 roku w Montpellier na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 630 705 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 we Francji